Doane ist der Familienname folgender Personen:

 Darren Doane (* 1972), US-amerikanischer Filmemacher, Musikvideoregisseur und Schauspieler
 Gustavus C. Doane (1840–1892), US-amerikanischer Geograph
 Ken Doane (* 1986), US-amerikanischer Wrestler
 Melanie Doane (* 1967), kanadische Singer-Songwriterin
 Warren Doane (1890–1964), US-amerikanischer Filmproduzent, -regisseur und Drehbuchautor
 William H. Doane (1832–1915), US-amerikanischer Industrieller und Komponist

Siehe auch:
 Doan